Jambelí bezeichnet:

 Jambelí (Archipel), Inselgruppe vor der Küste von Ecuador
 Jambelí (Insel), Insel vor der Küste von Ecuador
 Jambelí (Machala), Parroquia urbana im Kanton Machala, Provinz El Oro, Ecuador
 Jambelí (El Oro), Parroquia rural im Kanton Santa Rosa, Provinz El Oro, Ecuador
 Jambelí (Sucumbíos), Parroquia rural im Kanton Lago Agrio, Provinz Sucumbíos, Ecuador

Siehe auch:
 Balneario Jambelí, Ort und Parroquia urbana im Kanton Santa Rosa, Provinz El Oro
 Canal de Jambelí, Wasserstraße und Bucht an der Küste von Ecuador
 Punta Jambelí, nördliche Landspitze der Insel Jambelí
 Caleta Jambeli, Bucht der Südlichen Shetlandinseln